Das Virginia Slims of California 1990 war ein Damen-Tennisturnier im kalifornischen Oakland. Es war Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 29. Oktober bis zum 4. November 1990 statt. Das Finale bestritten Martina Navratilova und Monica Seles, welches Seles in zwei Sätzen für sich entscheiden konnte. Im Doppel war das US-amerikanische Duo Meredith McGrath/ Anne Smith erfolgreich.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
Tennisturnier in Oakland